Lambach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Lambach, Marktgemeinde im Bezirk Wels-Land, Oberösterreich 
 Lambach (Moselle), Gemeinde in Frankreich
 Lambach, deutscher Name von Oltenița, Stadt im Kreis Călărași, Rumänien
 Lambach (Gemeinde Mürzzuschlag), Katastralgemeinde und Ortschaft in der Steiermark
 Lambach (Gemeinde Nestelbach bei Graz), Ortschaft der Gemeinde Nestelbach bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Lambach (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Lambach (Gemeinde Übelbach), Streusiedlung in der Gemeinde Übelbach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Lambach (Lam), Weiler in Lam, Landkreis Cham, Bayern
 Lambach (Marienheide), Ortsteil von Marienheide, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Lambach (Seeon-Seebruck), Weiler in Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern

Gewässer:
 Lambach (Eickumer Mühlenbach), linker Zufluss des Eickumer Mühlenbachs bei Eickum, Stadt Herford, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Lambach (Fehrbach), rechter Zufluss des Fehrbachs (zum Blümelsbach) bei Höheischweiler, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Lambach (Felsalbe), linker Zufluss der Felsalbe in Pirmasens, Rheinland-Pfalz
 Lambach (Großer Veitschbach), linker Zufluss zum Großen Veitschbach bei Mitterdorf im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark, der dort in die Mürz mündet
 Lambach (Kleine Wiese), rechter Zufluss zur Kleinen Wiese bei Wieslet, Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg, die in die Wiese mündet
 Lambach (Köstenbach), linker Zufluss des Köstenbachs (zur Wilden Rodach) bei Wallenfels, Landkreis Kronach, Bayern
 Lambach (Lieser), linker Zufluss der Lieser (zur Mosel) bei der Schladtermühle, Schladt, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Lambach (Loper Bach), rechter Zufluss des Loper Bachs in Engelskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Lambach (Nahe), linker Zufluss der Nahe (zum Rhein) in Oberbrombach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Lambach (Nims), linker Zufluss der Nims in Wolsfeld, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Lambach (Radenbach), rechter Zufluss des Radenbachs in Fischbach-Oberraden, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Lambach (Weißer Regen), rechter Zufluss des Weißen Regens bei Markt Lam, Landkreis Regen, Bayern
 Lambach (Taubkyll), rechter Zufluss der Taubkyll (zur Kyll) bei Roth bei Prüm, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Bauten:
 Schloss Lambach in Stuhlfelden im Pinzgau, Land Salzburg, siehe Schloss Labach
 Stift Lambach, Benediktinerkloster in Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich  

Lambach ist der Familienname folgender Person:
 Walther Lambach (1885–1943), deutscher Politiker und Gewerkschafter

Siehe auch:
 Gefecht bei Lambach
 Gerichtsbezirk Lambach im Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Lambacher
 Wels-Lambacher, bayerisches Grafengeschlecht
 Lammbach
 Lamsbach